Die League of Ireland 1933/34 war die 13. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Dundalk FC.

Bohemians Dublin gewann zum vierten Mal die Meisterschaft.

Modus 
Die zehn Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1934
Fußballsaison 1933/34